Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Njurunda) är en förteckning av ett urval av de fornlämningar som finns i Njurunda i Sundsvalls kommun.

|}

Noter

 Njurunda
Njurunda